

1665-1783

1898-tól 
† hivatalában elhunyt

Jegyzetek 

New York polgármesterei
Történelmi témájú listák